Список праздников, официально отмечаемых в Сирии.

 
Сирия
Списки:Сирия